Nacellidae es una familia de caracoles marinos o lapas verdaderas, moluscos gastropodos marinos en el clado Patelloidea.

Nacellidae era la única familia en la superfamilia Patelloidea según Bouchet & Rocroi (2005), pero debería ser incluida en Lottioidea según Nakano & Ozawa (2007).

Taxonomía 
El cladograma muestra las relaciones filogenéticas de Patellogastropoda, basado en las investigaciones sobre filogenia molecular realizadas por Nakano & Ozawa (2007):

Géneros 
Los siguientes géneros se encuentran en la familia Nacellidae:
 Cellana H. Adams, 1869
 Macclintockia Gould, 1846: taxon inquirendum
 - one species Macclintockia scabra (Gould, 1846): sinónimo de Lottia scabra (Gould, 1846)
 Naccula Iredale, 1924
 Nacella Schumacher, 1817 - género tipo

Referencias

Bibliografía
 Nakano T. & Ozawa T. (2007). Worldwide phylogeography of limpets of the order Patellogastropoda: molecular, morphological and paleontological evidence. Journal of Molluscan Studies 73(1): 79–99

Enlaces externos
 Cunha T.J. & Giribet G. (2019). A congruent topology for deep gastropod relationships. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 286(20182776): 1-8